Atkinson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Atkinson House (Rutherford, Kalifornien), NRHP-ID 90001443
 Atkinson House (Georgetown, Texas), NRHP-ID 86000992